Хахалги, Циет-лам () — горная вершина в Серноводском районе Чечни на границе с Ингушетией граница проходит по южной стороне горы, 11-я по высоте гора республики (с 1992 по 26 сентября 2018 года находилась в Сунженском районе Ингушетии, 2-я по высоте гора в республике). Высота над уровнем моря составляет 3031 метр.

Второе название горы Циет-лам () — гора на западной стороне аула Хахалги (). То же, что и гора Хахалги (). Священная гора. Вероятно, в основу первой части () легло имя божества Цу ().

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Горные вершины Чечни